Crombez ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Crombez (* 2002), belgischer Schauspieler
 John Crombez (* 1973), belgischer Politiker